Емануил (Мане) Христов Чучков () е български революционер от ММТРО, югославски политик и доктор на географските науки.

Биография 
Чучков е роден на 14 (27) ноември 1901 година в щипската махала Ново село, тогава в Османската империя. Племенник е на революционера Ефрем Чучков. Завършва основното си образование в Щип, а гимназия в Скопие. Дипломира се през 1925 година във Философския факултет на Белградския униврестите. Завършва география в Скопския университет. Назначен е за учител в Охрид, а след това е преместен в Свилайнац, Сърбия. Членува в младежките структури на ВМРО - ММТРО, като е съден и оправдан на Скопския студентски процес от 1928 година.

По време на Българското управление във Вардарска Македония (1941 - 1944) е назначен за директор на гимназията в Прилеп, а след това на гимназиите в Скопие и Щип.

През април 1944 година става член на разширения състав на Инициативния комитет за свикване на АСНОМ. През май 1944 година заедно с Методи Андонов-Ченто и Кирил Петрушев се срещат с Йосип Броз Тито във Вис. На първото заседание на АСНОМ от август 1944 година е избран за подпредседател на президиума. Като представител от Македония на 30 август 1944 е изпратен в Националния комитет за освобождаване на Югославия към АВНОЮ като съюзен министър на земеделието в Народния комитет за освобождение на Югославия (НКОЮ). Чучков е съюзен министър за Македония в периода 3 март-16 април 1945, а действията му са окачествени от ръководните фигури във Федерацията като национално сепаратистки и антиюгославски. Понижен е и е назначен за директор на Народната библиотека в Скопие. От 1947 година ръководи етнографската група „Македонски фолклор“, а от 1949 година ръководи държавния ансамбъл за песни и игри „Танец“. Умира през 1967 година като професор в Икономическия факултет на Скопския университет.

Галерия

Бележки 

Министри на Социалистическа република Македония
Дейци на ММТРО
Югославски политици
Родени в Щип
Делегати на Първото заседание на АСНОМ
Депутати в Събранието на СРМ
Преподаватели в Скопския университет
Български революционери от Македония
Делегати на Второто заседание на АСНОМ
Починали в Скопие